B 65 bezeichnet:
die Bundesstraße 65 in Deutschland
die Gleisdorfer Straße in Österreich

B65